Straight from the Shoulder – film del 1921 diretto da Bernard J. Durning (come Bernard Durning)
Straight from the Shoulder – film del 1936 diretto da Stuart Heisler